Fromentières kan syfta på:

 Fromentières, Marne, fransk kommun i departementet Marne 
 Fromentières, Mayenne, fransk kommun i departementet Mayenne